Hablando en Plata Squad (en un principio conocidos como Hombres del Hampa) fue un grupo de rap de Málaga, en Andalucía (sur de España), compuesto por: Rayka (Juan Peralta, MC y productor), DJ Narko (Jesús Suárez, DJ y productor), Sicario (Miguel Ángel Soler, MC) y Capaz (Rafael Fernández, MC).

Biografía 
Tras la salida de una promo en 1999, se dieron a conocer al gran público gracias a una colaboración en un disco de Frank T (en el tema "Frases"). En un breve espacio de tiempo, el grupo fichó por la discográfica Zona Bruta, lo cual daría paso a la salida de un maxi de presentación en el año 2000, de título Operación Mafia Fantástica. Su estilo incluye en algunos momentos letras violentas y en general un sonido tétrico, oscuro. En su momento sorprendieron por ser uno de los primeros grupos en no disimular su marcado acento andaluz.

En su primer LP, que vio la luz en 2001 con el título de "A sangre fría", contó con colaboraciones de Frank T, Jota Mayúscula, Ari o Doble V, recibiendo buenas críticas. En la portada aparecen los integrantes del grupo en primer plano, simulando los títulos de crédito un cartel de una película de cine.

Con la salida de su segundo larga duración, Supervillanos de alquiler se colocaron en el quinto lugar de los más vendidos de España según la lista AFYVE. En este disco, los MC's adoptan una imagen de supervillanos de cómics, destacando el tema que da título al disco o "Kryptonita". También abordan la temática del grafiti y del rap, sin descuidar la profundidad de las letras.

A finales de febrero de 2006 publicaron su tercer disco, titulado "La división de la victoria". Es un disco con un trasfondo más personal, donde hablan de experiencias y opiniones personales, dejando de lado sus alter-egos que tan buen resultado les dieron en su anterior trabajo. En cuanto a la música, este trabajo se caracteriza por el menor uso del sampleo para usar sonidos electrónicos. En contra de lo que suele ser habitual en los LP de hip-hop, en este disco no hay colaboraciones, a excepción de Elphomega, aunque podría considerarse como el quinto miembro de Hablando en Plata debido a su cercanía tanto temática, sonora como personal.

A Principios de 2009, publicaron Libertad/Hambre, un doble CD, y trae consigo la unión de un nuevo miembro Big Hozone, con una gran variedad temática y de instrumentales. Consiste en un doble CD con una temática algo menos fantástica, aunque sigue existiendo mucha de esta, pero como es tradicional de hablando en plata, abunda la ultraviolencia y las letras contundentes.

Finalmente, el 24 de octubre de 2022, Capaz y Rayka dieron a conocer un comunicado donde anunciaban la desintegración definitiva del grupo, esto por problemas internos con Miguel Ángel Soler "El Sicario".

Estilo 

En su estilo abundan influencias temáticas que incluyen la violencia, el sadismo, humor negro, ocultismo, surrealismo, ciencia ficción (destaca la canción La rebelión de las máquinas de título homónimo a la película de la saga Terminator), el cine gore, negro, exploitation o de serie B, historias de terror,  fantasía, supervillanos o temas sobrenaturales. Se podría considerar al grupo dentro del subgénero horrorcore.

Discografía 
 "Sr.Narko zerounoestilo" (1998)
 "Los Hombres del Hampa" (1999)
 "Operación Mafia Fantástica" (Maxi) (Zona Bruta, 2000)
 "A sangre fría" (LP) (Zona Bruta, 2001)
 "Supervillanos de alquiler" (LP) (Zona Bruta, 2003)
 "La división de la victoria" (LP) (Zona Bruta, 2006)
 "Libertad / Hambre" (LP) (BoaRecords, 2009)
 "Historias" (en vivo) (LP) (BoaRecords, 2011)

Véase también 
 Hip hop español
 Hip Hop
 Horrorcore

Enlaces externos 
 Página oficial de Hablando en plata
 merchandising oficial Hablando en Plata, Squad
 Álbum de fotos Hablando en Plata

Grupos de rap de España
Grupos de música de los años 2000
Grupos de horrorcore
Músicos de Málaga
Grupos de música de Andalucía
Hip hop de Andalucía